SK Roeselare-Daisel is een Belgische voetbalclub uit Dadizele. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 8264 en heeft zwart en wit als clubkleuren. De club ontstond uit een fusie tussen VK Dadizele en KSV Roeselare.

Geschiedenis
In 1975 sloot VK Dadizele zich aan bij de KBVB en kreeg hierbij het stamnummer 8264. De club speelde zijn gehele bestaan in de provinciale reeksen. In 2019 nam de club deel aan de eindronde voor promotie naar de Derde amateurklasse, maar kon hierin geen promotie afdwingen.

In 2021 ging de club een fusie aan met het failliet gegane KSV Roeselare, dat op dat moment uitkwam in Eerste nationale. De fusieclub zou verder gaan onder de naam SK Roeselare-Daisel met het stamnummer van VK Dadizele.

Het eerste seizoen van de fusieclub werd meteen een succes. Een tweede plaats in Eerste provinciale leverde meteen promotie op naar de Derde afdeling.

Resultaten 

Dadidzele
Sportvereniging in West-Vlaanderen